Het begrip Centrumring wordt in Nederland in een aantal steden gebruikt om een route rondom het centrum aan te geven, het gaat om:  

 S100: Centrumring Amsterdam
 Centrumring Arnhem
 S100: Centrumring Den Haag
 S100: Centrumring Rotterdam

Zie ook 
 Ringweg